Халлир () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Халлир, Бернд (род. 1947) — генеральный директор Европейского торгового института.
 Халлир, Ханс Готфрид (1868—1932) — немецкий ботаник, работавший в Индонезии и на Филиппинах.